Racoviţă – bojarski ród wołoski, z którego pochodziło kilku hospodarów Wołoszczyzny i Mołdawii w XVIII wieku.

Duże znaczenie osiągnął już w XVII w., a trony hospodarskie jego przedstawiciele (Michał Racoviţă oraz jego synowie Konstantyn i Stefan) pozyskali dzięki szybkiemu zhellenizowaniu się rodziny oraz włączeniu się w kręgi rodzin fanariockich. Z rodziny tej pochodził także Emil Racoviţă, znany rumuński biolog, badacz Antarktyki.

Dynastie rumuńskie
Historia Rumunii